Ayglerius ist der Name folgender Personen:

 Ayglerius (Erzbischof), Erzbischof von Neapel († 1281)
 Bernhard Ayglerius, Abt von  Montecassino († 1282)